Софья Максимовна Омельян (Харченко) (; 1 мая 1904 год, село Нехвороща, Константиноградский уезд, Полтавская губерния — 1986 год, село Нехвороща, Новосанжарский район, Полтавская область, Украинская ССР) — колхозница, звеньевая колхоза имени Чапаева  Полтавской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась 1 мая 1904 года в селе Нехвороща в крестьянской семье. Получила начальное образование. С 1928 года трудилась разнорабочей в колхозе имени Чапаева в селе Нехвороща. Была назначена звеньевой полеводческого звена. После освобождения в 1944 году Полтавской области от немецких захватчиков восстанавливала разрушенное колхозное хозяйство.

В 1947 году звено Софьи Харченко собрало в среднем по 31 центнеров ржи с каждого гектара на участке площадью 10 гектаров. В 1948 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и сахарной свеклы при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года».

В дальнейшем поменяла фамилию на Омельян. В 1968 году вышла на пенсию. Проживала в родном селе, где скончалась в 1986 году. Похоронена на местном сельском кладбище. Её могила является памятником культуры и истории Полтавской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1948 года
 Орден Ленина
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Примечания

Литература 
 Андрієць В. А., Єрмак О. П. Могила Героя Соціалістичної Праці П. Л. Харченко // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Новосанжарський район. — Полтава: Дивосвіт, 2007. — С. 120.

Ссылки 
 
 Харченко Софія Максимівна. Герой Соціалістичної Праці (1948)